

Pessoas 
Estanislao Rendón
 Francisco Rendon de Quebedo
 José Arouche de Toledo Rendon
Juan Jose Rendón

Localidades 
 Rendon (Texas)

Desambiguação